Кофаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Кофаново — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Кофаново — деревня в Орловском районе Орловской области.